Айсберг:

 Айсберг — крупная свободно плавающая глыба льда в океане или море.
 Айсберг — кодовое название подготовки к захвату Окинавы войсками союзников в ходе Второй мировой войны.
 Айсберг — команда игроков в айсшток.
 Айсберг — сорт салата-латука.
 «Айсберг» — дворец зимнего спорта «Айсберг», олимпийская арена зимних Олимпийских игр 2014 года.
 «Айсберг» — ОАО «Центральное конструкторское бюро „Айсберг“» в Санкт-Петербурге, специализирующееся на производстве ледоколов.

Техника 
 Айсберг — патрульный катер.
 Айсберг — ледокольный сторожевой корабль проекта 97-П.
 Айсберг — малый ракетный корабль проекта 1234.1, входит в состав Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

Фамилия 
 Айсберг, Эжен (1905—1980) — французский популяризатор науки российского происхождения.

В культуре 
 «Айсберг» — фильм 2010 года, известен также под названием «Титаник 2».
 «Айсберг» — песня Игоря Николаева на стихи Лидии Козловой из репертуара Аллы Пугачёвой.
 «Айсберг» — супергерой Marvel Comics, член Людей икс. Также известен как «Человек—лёд» или Айман.
 «Айсберги» — картина американского художника Фредерика Эдвина Чёрча, написанная в 1861 году.

См. также 
 Исберг